Manamela bezeichnet:
 Manamela (Dorf), Dorf in Madikwe, Südafrika 

Manamela ist der Familienname folgender Personen:
 Buti Manamela (* 1979), südafrikanischer Politiker und stellvertretender Minister für Hochschulbildung, Wissenschaft und Technologie, ehemaliger Sprecher Präsident Zumas
 Harriet Manamela (* 1971), südafrikanische Schauspielerin